Extragear est une collection d'applications KDE. Bien que faisant partie du projet, elles ne font pas, pour diverses raisons, partie de la distribution principale. Cela leur procure néanmoins une visibilité plus importante pour les traducteurs et les auteurs de documentation.

Les raisons pour qu'une application soit dans Extragear plutôt que d'être un module de KDE sont diverses. Elles peuvent par exemple proposer des fonctionnalités déjà présentes dans un autre module ou, comme KSMSSend, être très spécialisées. Néanmoins, la raison principale est que cela permet à ces applications d'être publié indépendamment des modules principaux (kdelibs, kdebase etc) ce qui permet à leurs auteurs d'avoir leur propre calendrier de développement.

Liste d'applications 
Voici une liste non exhaustive d'applications disponibles dans Extragear :

Multimédia 
 Amarok : lecteur audio
 Kaffeine : un lecteur multimédia
 kdetv : lecteur TV
 KMPlayer : interface graphique pour MPlayer
 KPlayer : lecteur multimédia

Image 
 digiKam : gestionnaire avancé de photo numérique.
 KPhotoAlbum : logiciel d'album photo
 KColorEdit :, éditeur de palette
 Kuickshow : visionneuse d'image

Internet et réseaux 
 KMLDonkey : interface graphique pour MLDonkey (logiciel de partage de fichier Peer-to-peer)
 Konversation : client IRC
 KTorrent : client BitTorrent
 KFTPGrabber : client FTP
 Rekonq : navigateur web

Divers 
 Filelight : pour visualiser l'espace disque occupé
 K3b : logiciel de gravure de CD et DVD
 Kile : éditeur LaTeX
 Yakuake : émulateur de console dans le style de celle de Quake
 KIconEdit : éditeur d'icône
 Skrooge : comptabilité personnelle

Liens externes 
  Site web officiel d'Extragear

KDE